Majra (gr. Maira, łac. Maera) – w mitologii greckiej córka Atlasa
 Majra (gr. Maira, łac. Maera) – w mitologii greckiej córka Projtosa, towarzyszka Artemidy
 Majra (gr. Maira, łac. Maera) – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Majra (gr. Maira, łac. Maera) – w mitologii greckiej pies Ikariosa